Feuillade, commune française de la Charente.
 Louis Feuillade (1873-1925), réalisateur du cinéma muet.
 La Feuillade, également appelée le Dorat, ou le ruisseau de la Villedieu, rivière française des départements de la Creuse et de la Haute-Vienne.

Voir aussi 
 La Feuillade, commune française de la Dordogne.
 La famille La Feuillade :
 Georges d'Aubusson de La Feuillade (1609-1697), archevêque d'Embrun puis évêque de Metz ;
 François III d'Aubusson, comte puis duc de La Feuillade (1631-1691), frère du précédent, maréchal de France sous Louis XIV ;
 Louis d'Aubusson, duc de La Feuillade (1673-1725), fils du précédent, maréchal de France sous Louis XIV et Louis XV.
 Lafeuillade-en-Vézie, commune française du Cantal.